Pavol Demitra, slovaški hokejist, * 29. november 1974, Dubnica nad Váhom, Češkoslovaška, † 7. september 2011, blizu mesta Jaroslavelj, Rusija.

Demitra je člansko kariero začel v češkoslovaški 2. ligi pri klubu Spartak Dubnica iz rodnega mesta v sezoni 1991/92. V začetku sezone 1992/93 je prestopil v prvoligaški klub Dukla Trenčín. Leta 1993 je bil kot 227. izbran na NHL naboru s strani kluba Ottawa Senators, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1993/94. V ligi NHL je skupno odigral šestnajst sezon, tri za Ottawo, osem za St. Louis Bluese, eno za Los Angeles Kingse ter po dve za Minnesota Wilde in Vancouver Canuckse. V ligi NHL je odigral 847 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 304 gole in 464 podaj, ter 94 tekem končnice, na katerih je dosegel 23 golov in 36 podaj. V letih 1999, 2000 in 2002 je zaigral na Tekmi vseh zvezd, leta 2000 je prejel tudi nagrado Lady Byng Trophy za športnost. V sezonah 1996/97 in 2004/05 se je vrnil k Dukli Trenčín v slovaški ligi, v sezoni 2010/11 pa je prestopil v KHL klub Lokomotiva Jaroslavelj. 

Za slovaško reprezentanco je nastopil na treh Olimpijskih igrah, v letih 2002, 2006 in 2010, kjer je skupno odigral petnajst tekem, dosegel pa šest golov in štirinajst podaj. Ob tem pa še na šestih svetovnih prvenstvih, v letih 1996, 2003, 2004, 2005, 2007 in 2011, kjer je skupno odigral 38 tekem, dosegel pa dvanajst golov in sedemnajst podaj. Leta 2003 je osvojil svojo edino medaljo na velikih tekmovanjih, bronasto na svetovnem prvenstvu. Od leta 2004 je bil v reprezentanci pomočnik kapetana, na Olimpijskih igrah 2006 in Svetovnem prvenstvu 2011 pa kapetan. Na olimpijskem turnirju 2010 je bil najboljši podajalec in po točkah ter izbran v idealno postavo. 

Umrl je 7. septembra 2011 v letalski nesreči, ko je s člani hokejskega kluba Lokomotiva Jaroslavelj potoval v Minsk na prvo tekmo sezone 2011/12 v ligi KHL. 11. septembra 2011 je slovaška reprezentanca upokojila njegov dres s številko 38, šest dni za tem pa še v klub Dukla Trenčín, kjer je slovesnost vodil njegov nekdanji soigralec in dober prijatelj Marián Hossa. Leta 2012 je bil sprejet v Slovaški hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Spartak Dubnica
| Češkoslovaška 2. liga
| 91/92
|
| 28
| 13
| 10
| 23
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 4
| 8
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Dubnica
| Češkoslovaška 2. liga
| 92/93
|
| 4
| 3
| 0
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 46
| 10
| 18
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 4
| 4
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 93/94
|
| 12
| 1
| 1
| 2
| -7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| PEI Senators
| AHL
| 93/94
|
| 41
| 18
| 23
| 41
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| PEI Senators
| AHL
| 94/95
|
| 61
| 26
| 48
| 74
|
| 23
|
| 5
| 0
| 7
| 7
|
| 0
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 94/95
|
| 16
| 4
| 3
| 7
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 95/96
|
| 31
| 7
| 10
| 17
| -3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| PEI Senators
| AHL
| 95/96
|
| 48
| 28
| 53
| 81
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 96/97
|
| 1
| 1
| 1
| 2
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 96/97
|
| 8
| 3
| 0
| 3
| 0
| 2
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| +3
| 6
|-
| Las Vegas Thunder
| IHL
| 96/97
|
| 22
| 8
| 13
| 21
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grand Rapids Griffins
| IHL
| 96/97
|
| 42
| 20
| 30
| 50
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 97/98
|
| 61
| 22
| 30
| 52
| +11
| 22
|
| 10
| 3
| 3
| 6
| -3
| 2
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 98/99
|
| 82
| 37
| 52
| 89
| +13
| 16
|
| 13
| 5
| 4
| 9
| -5
| 4
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 99/00
|
| 71
| 28
| 47
| 75
| +34
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 00/01
|
| 44
| 20
| 25
| 45
| +27
| 16
|
| 15
| 2
| 4
| 6
| +3
| 2
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 01/02
|
| 82
| 35
| 43
| 78
| +13
| 46
|
| 10
| 4
| 7
| 11
| +3
| 6
|-
| Slovaška
| Olimpijske igre
| 02
|
| 2
| 1
| 2
| 3
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 02/03
|
| 78
| 36
| 57
| 93
| 0
| 32
|
| 7
| 2
| 4
| 6
| +2
| 2
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 03/04
|
| 69
| 23
| 35
| 58
| +1
| 18
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +1
| 4
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 9
| 4
| 4
| 8
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 04/05
|
| 54
| 28
| 54
| 82
| +49
| 39
|
| 12
| 4
| 13
| 17
| +6
| 14
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 7
| 2
| 5
| 7
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 05/06
|
| 58
| 25
| 37
| 62
| +21
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Olimpijske igre
| 06
|
| 6
| 2
| 5
| 7
| +10
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 06/07
|
| 71
| 25
| 39
| 64
| 0
| 28
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| -1
| 0
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| +3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 07/08
|
| 68
| 15
| 39
| 54
| +9
| 24
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| 0
| 2
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 08/09
|
| 69
| 20
| 33
| 53
| +6
| 20
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 09/10
|
| 28
| 3
| 13
| 16
| 
| 0
|
| 11
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|-
| Slovaška
| Olimpijske igre
| 10
|
| 7
| 3
| 7
| 10
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| KHL
| 10/11
|
| 54
| 18
| 42
| 60
| 
| 29
|
| 18
| 6
| 15
| 21
|
| 4
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| 
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1322
| bgcolor="#7FFF00" | 503
| bgcolor="#7FFF00" | 801
| bgcolor="#7FFF00" | 1304
| bgcolor="#7FFF00" | +187
| bgcolor="#7FFF00" | 517
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 129
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 71
| bgcolor="#7FFF00" | 104
| bgcolor="#7FFF00" | +9
| bgcolor="#7FFF00" | 50
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam slovaških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Slovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Slovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Ottawa Senators)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti HK Spartak Dubnica
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Prince Edward Island Senators
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Las Vegas Thunder
Hokejisti Grand Rapids Griffins
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Minnesota Wild
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Slovaški hokejski hram slavnih
Umrli v letalskih nesrečah
Dobitniki Lady Byng Memorial Trophy